Rancho las Moras är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tejupilco och delstaten Mexiko, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Mexico City. Rancho las Moras ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rancho las Moras är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Terrängen runt Rancho las Moras sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är Cerro Valiente,  meter över havet,  km väster om Rancho las Moras. Runt Rancho las Moras är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tejupilco de Hidalgo,  km norr om Rancho las Moras. I omgivningarna runt Rancho las Moras växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tejupilco